Slovo Glaucidium má v biologii dva významy:
 Glaucidium (rod) (Glaucidium) – rod puštíkovitých sov
 Glaucidium palmatum – rod pryskyřníkovitých rostlin Glaucidium s jediným druhem G. palmatum